

Sigle 
 Better Youth Organization – etichetta discografica punk rock nota anche come BYO Records
 Bring Your Own – "portate il vostro" (vino o altre bevande alcoliche), slogan utilizzato da ristoranti che non hanno licenza per vendere alcolici ma che consentono ai clienti di consumare bevande comprate altrove

Codici 
 byo – codice ISO 639-3 della lingua biyo